2 miejscowości w Polsce: 
 Bagienice Małe – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Kuczbork-Osada 
 Bagienice Małe – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo